Ботола 1 2008/2009 годов () — 53-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2008/09 на сайте worldfootball.net
 Сезон 2008/09 на сайте goalzz.com

2008/2009
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2008 году
Спорт в Марокко в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009